Siège de Thessalonique peut faire référence :
 au siège de Thessalonique de 676 à 678, qui constitua une tentative des tribus slaves voisines pour s’emparer de la cité byzantine de Thessalonique ;
 au siège de Thessalonique de 904 par des marins musulmans venus de Crète et de la Syrie ; 
 au siège de Thessalonique de 1185 par les Normands du royaume de Sicile ;
 au siège de Thessalonique entre 1422 et 1430 qui se termine par la victoire de l'Empire ottoman du sultan Mourad II qui prend possession de la cité byzantine.

Thessalonique